Семёновка () — село, Семёновский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320686001. Население по переписи 2001 года составляло 559 (252/307 м/ж) человек.

Являлось до 2020 года административным центром Семёновского сельского совета, в который, кроме того, входили сёла Дубовое и Плахтиевка.

Географическое положение 
Село Семёновка находится на левом берегу реки Сухо́й Торе́ц, вытянуто в длину более чем на 5 км.

Село пересекают балка Крини́чка с пересыхающим ручьём,
 балка Плахтиевская с пересыхающим ручьём и запрудами,
 балка Просяная.

История 
 1790 — дата основания. Согласно «Истории городов и сёл УССР» 1976 года, основано в начале 17 века.
 В 1976 году в селе были 282 двора и население составляло 807 человек.
 При СССР в селе находилась центральная усадьба овцеводческого колхоза «Победа», названного в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне; колхоз имел 6036 гектаров земельных угодий, из которых 4331 га пашни. Колхоз специализировался на развитии овцеводства; также выращивал кормовые культуры, развивал мясо-молочное животноводство и рыболовство.

Экономика 
 В селе при СССР были несколько молочно-товарных (МТФ), свино-товарная (СТФ) и овце-товарная (ОТФ) фермы.
 «Победа», сельскохозяйственное ООО.
 Небольшой песчаный карьер.

Культура 
 Школа.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов РККА. Похоронены 78 павших воинов.
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам. Похоронены 70 воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района